А́ртур Че́стерс (; 14 февраля 1910 — 23 марта 1963) — английский футболист, вратарь.

Футбольная карьера 
Уроженец Солфорда, графство Ланкашир, Артур начал футбольную карьеру в «Манчестер Юнайтед», подписав с клубом любительский контракт в мае 1929 года. В ноябре 1929 года подписал свой первый профессиональный контракт. Дебютировал в основном составе «Юнайтед» 28 декабря 1929 года в матче Первого дивизиона против «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд», сохранив свои ворота «сухими». Провёл в команде три сезона в качестве дублёра Альфа Стюарда, сыграв за первую команду только 9 матчей.

В августе 1933 года перешёл в «Эксетер Сити». Провёл в клубе четыре сезона, сыграв 102 матча.

В 1937 году перешёл в «Кристал Пэлас», где провёл более 80 матчей, после чего официальные турниры были прекращены в связи с войной.

После войны стал игроком клуба «Рочдейл», сыграв за него шесть матчей в Кубке Англии 1945/46, после чего завершил карьеру

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Эксетер Сити»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Рочдейл»